Ел Каретеро има више значења:

 Ел Каретеро (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каретеро (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каретеро (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каретеро (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику